Ни́бур () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Нибур, Бартольд Георг (1776—1831) — немецкий историк, государственный деятель; сын Карстена Нибура.
  (1904—1968) — немецкий баскетболист.
 Нибур, Герман Иеремия (1873—1920) — нидерландский этнолог, социальный антрополог и путешественник.
 Нибур, Иоганн (ум. 1399) — дипломат, купец, с 1394 года бургомистр Любека. По его имени назван Нибуров мир.
 Нибур, Карстен (1733—1815) — немецкий путешественник, математик, картограф.
 Нибур, Маркус фон (1817—1860) — прусский государственный деятель и писатель, сын Бартольда Нибура.
 Нибур, Рейнгольд (1892—1971) — американский протестантский теолог, брат Хельмута Ричарда Нибура.
 Нибур, Хельмут Ричард (1894—1962) — американский протестантский теолог, брат Рейнгольда Нибура.